Roadrunner steht für:
 Roadrunner, englische Bezeichnung für den Wegekuckuck
 (16421) Roadrunner, Asteroid des Hauptgürtels
 IBM Roadrunner, Supercomputer
 Roadrunner Racing, britischer Automobilhersteller
 Roadrunner Automobile & Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Roadrunner Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Leyland Roadrunner, leichter Lastkraftwagen
 Roadrunner (Hurriganes-Album), Album der finnischen Rockband Hurriganes
den Zuglängenzähler (Wegmessung) in Schienenfahrzeugen

RoadRunner steht für:
 RoadRunner, Java-Programm

Road Runner steht für:
 Road Runner, Zeichentrickfigur, siehe Road Runner und Wile E. Coyote
 Plymouth Road Runner, Automodell der Marke Plymouth